Pryor (Montana)
3059 Pryor

Desambiguações de topônimos